Stela steht für:

 Stela (Vorname), weiblicher Vorname
 Stéla, ehemaliger französischer Automobilhersteller